Estefan es un apellido, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Emilio Estefan (1953-), músico y productor cubano de ascendencia libanesa, española y siria, radicado en Estados Unidos.
 Gloria Estefan (1957-), de nombre real Gloria María Milagrosa Fajardo García, cantante, compositora y actriz cubano-estadounidense.
 Lili Estefan (1967-), modelo cubana así como conductora y presentadora de televisión.